Rutherford County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Rutherford County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Rutherford County (Tennessee) – okres státu Tennessee